12-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл со 2 по 7 августа 1999 года в Каире (Египет) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Туниса.

Команды-участницы 
Алжир, Гана, Египет, Камерун, Марокко, Тунис.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая  расстановка мест.

Результаты 

 2 августа
 Тунис — Гана 3:1; Алжир — Марокко 3:1; Египет — Камерун 3:2.
 3 августа
 Тунис — Камерун 3:0; Алжир — Гана 3:-; Египет — Марокко 3:-
 4 августа
 Камерун — Гана 3:-; Тунис — Марокко 3:0; Египет — Алжир 3:1.
 6 августа
 Камерун — Марокко 3:-; Тунис — Алжир 3:1; Египет — Гана 3:-
 7 августа
 Алжир — Камерун 3:-; Марокко — Гана 3:-; Тунис — Египет 3:1.

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Тунис: Нуреддин Хфайед, Атеф Лукиль, Мохамед Багдади, Атеф Беджи, Шакер Гезаль, Гази Гидара, Гази Кубаа, Мехрез Беррири, Риад Хедхили, Маруан Фехри, Хишаль Бен Ромдан, Фуед Лукиль. Тренер — Стюарт Бернард.

  Египет.

  Алжир.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
1999 год в волейболе